Vancouver Open 2022, właśc. Odlum Brown VanOpen 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Vancouver Open rozgrywany w dniach 14–21 sierpnia 2022 roku w Vancouver na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Kanadzie